Şanlıurfa ou Xanleurfa, frequentemente chamada simplesmente Urfa, é uma cidade e distrito () do sudeste da Turquia. É a capital da província homónima e faz parte da Região do Sudeste da Anatólia. O distrito tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

A cidade faz parte da região histórica da Alta Mesopotâmia, na Antiguidade parte da chamada Síria. O rio Eufrates passa a pouco mais de 50 km a norte, noroeste e oeste de Şanlıurfa.

Etimologia
A cidade foi e é conhecida por vários nomes — Or'ha  em , Urhai ou Urhoy  em , Ar-Ruhā  em  e Orra  ou Orroa  em . Na Antiguidade clássica foi conhecida sobretudo como Edessa , um nome dado pelos Selêucidas que foi comum até ao período otomano.

Durante algum tempo chamou-se Callirroa, Callirrhoe ou Antioquia no Callirhoe (), nome atribuído pelo rei selêucida  . A colónia romana ali fundada teve o nome de Colonia Aurelia Antonia Opellia Macriana e posteriormente Alexandria, embora o nome de Edessa tivesse sempre perdurado. Durante o período bizantino foi também chamada Justinópolis , um nome partilhado com Anazarbo, na Cilícia, situada cerca de 350 km a ocidente.

O nome oficial atual, atribuído pela Grande Assembleia Nacional da Turquia em 1984 como forma de reconhecimento da resistência local durante a guerra de independência turca , significa "Urfa, a Gloriosa — o nome é composto por şanlı, derivado do árabe shan (; "dignidade") mais o sufixo turco -lı é traduzido por "grande, glorioso ou dignificado". O novo nome era há muito reclamado pelos membros locais do parlamento, que desejavam um título similar aos atribuídos às cidades vizinhas de Gazi ("veterana") Antep e Kahraman ("heróica") Maraş.

Ver também 

 Enchentes na Turquia em 2023

Ligações externas

Região do Sudeste da Anatólia
Localidades da Turquia
Capitais de província da Turquia